David Newman (jazzmuzikant)
 David Newman (componist)
 David Newman (scenarioschrijver)